Holenyschtschewe (ukrainisch ) ist der Name folgender Ortschaften in der Ukraine:

 Holenyschtschewe (Tschemeriwzi), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Tschemeriwzi
 Holenyschtschewe (Letytschiw), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Letytschiw